Stawy w Polsce:
 Staw Średni – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Staw Średni – staw w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Staw Średni – staw w woj. małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Oświęcim

Przypisy

Zobacz też 
 Średni Staw